Maruszewo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Maruszewo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Maruszewo, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale.